En Pologne, Wroniawy peut désigner :

 Wroniawy, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wroniawy, un village de la voïvodie de Łódź.